On tue au théâtre ce soir est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Ric et Nadine jouent dans une pièce de théâtre intitulée Coup de théâtre mise en scène par Lamberto, alors qu'un tueur en série, Angel, met les services de police en échec. Le Bourreau veut se venger de Ric : il le fait agresser au théâtre et enlève Nadine. Il fait également croire à Ric qu'il a enlevé sa mère, Allégria, dont on apprend l'existence. Luc Arnold est retrouvé pendu dans les cintres. On apprend qu'il était policier, en mission d'infiltration sous les ordres du capitaine Ledru. Angel continue ses méfaits.

La  de la pièce approche et elle doit être captée pour la télévision, en présence des plusieurs sommités de la République, dont le ministre de l'Intérieur. C'est le moment attendu par le Bourreau pour frapper un grand coup par l'intermédiaire d'Angel : introduire la prétendue mère (voilée) de Ric bardée d'explosifs sur la scène et menacer tout ce beau monde.

Mais Angel, qui est en fait l'acteur Jérémie, se met à faire cavalier seul et réclame au ministre un hélicoptère et une rançon. Il est mis hors jeu par Richard à l'aide d'un pistolet hypodermique.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Capitaine Ledru : directeur nouvellement nommé de la cellule anti-terroriste
 Nadine
 Richard Hochet
 Lamberto : metteur en scène
 Le Bourreau
 Casteyns : policier sous les ordres de Ledru.
 Luc Arnold : acteur qui joue le rôle d'un médecin.
 Jérémie Stock, alias « Angel » : tueur engagé par le Bourreau.
 Werner : lieutenant du Bourreau

Notes et références

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2007